Фінал Кубка Іспанії з футболу 2022 — футбольний матч, що відбувся 23 квітня 2022 року у Севільї. У ньому зустрілися «Реал Бетіс» та «Валенсія». За результатом фіналу визначився 120-й переможець Кубку Іспанії. Володарем кубка став «Реал Бетіс» (це 3-й успіх у цьому турнірі в історії клуба).

Шлях до фіналу

Подробиці

Примітки

Посилання 
 Список фіналів на RSSSF  

Фінали кубка Іспанії з футболу
2022 у футболі
2022 в іспанському спорті